La Kubok SSSR 1981 fu la 40ª edizione del trofeo. Vide la vittoria finale dello , che così conquistò il suo primo titolo.

Formula 
Fu confermata la formula della precedente stagione, con due fasi: nella prima fase parteciparono le 24 squadre della Pervaja Liga 1981, 16 delle 18 squadre di Vysšaja Liga 1981 (tutte ad eccezione di Dinamo Tbilisi e Spartak Mosca) e le sei finaliste perdenti dei play-off di Vtoraja Liga 1980.

Le 46 formazioni furono divise in 8 gironi, sei da sei squadre e due da cinque squadre; venivano ammesse alla seconda fase le prime due classificate dei gironi da sei e la prima classificata dei giorni da cinque. Nei gironi furono giocate partite di sola andata, in campo neutro, attribuendo due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.

Nella seconda fase vennero disputati quattro turni ad eliminazione diretta con gare di sola andata; in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari venivano giocati i supplementari; in caso di ulteriore parità venivano calciati i tiri di rigore.

Prima fase

Girone 1

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Dinamo Kiev e Qayrat

Risultati

Girone 2

Classifica finale 

 Ammesso alla seconda fase: Šachtar

Risultati

Girone 3

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Zenit Leningrado e Iskra Smolensk

Risultati

Girone 4

Classifica finale 

 Ammesso alla seconda fase: Dinamo Minsk

Risultati

Girone 5

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Dinamo Mosca e CSKA Mosca

Risultati

Girone 6

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Pamir e SKA Rostov

Risultati

Girone 7

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Čornomorec' e Lokomotiv Mosca

Risultati

Girone 8

Classifica finale 

 Ammessi alla seconda fase: Metalist e Ararat

Risultati

Seconda fase 
Ai 14 club che superarono la prima fase si unirono Dinamo Tbilisi e Spartak Mosca.

Ottavi di finale 
Le gare furono disputate il 12 marzo 1981.

Quarti di finale 
Le gare furono disputate il 21 e il 22 marzo 1981.

Semifinali 
Le gare furono disputate il 27 aprile 1981.

Finale

Voci correlate 
 Vysšaja Liga 1981

Collegamenti esterni 
  Coppa sovietica 1981 su RSSSF.com
 

Calcio nel 1981
1981